Borer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Borer (1875–1922), Schweizer Unternehmer und Politiker
Albert Borer (Grafiker) (1910–2009), Schweizer Werbegrafiker
 Augustin Borer (1878–1959), Schweizer Benediktiner
 Carlo Borer (* 1961), Schweizer Designer und Künstler
 Casey Borer (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Eva Maria Borer (1905–1987), deutsche Journalistin und Autorin
 Fabrice Borer (* 1971), Schweizer Fußballtorhüter
 Hagit Borer, US-amerikanische Linguistin israelischer Herkunft
 Hans Borer (1924–2002), Schweizer Bildhauer
 Harry Borer (1927–2017), Schweizer Unternehmer in der Uhrenindustrie, 1963 promoviert
 Johannes Borer (* 1949), Schweizer Cartoonist, Zeichner und Illustrator
 Philippe Borer (* 1955), Schweizer Violinist, Musikwissenschaftler und Lehrer
 Roland Borer (* 1951), Schweizer Politiker (SVP)
 Thomas Borer (* 1957), Schweizer Unternehmensberater und ehemaliger Diplomat

Siehe auch:
 Bohrer (Begriffsklärung)
 Borrer